Very est un mot anglais signifiant « très ». Il est aussi utilisé pour désigner :
 Very, un album des Pet Shop Boys sorti en 1993,
 Very, un film de Stan Brakhage réalisé en 2001,
 Very, un cratère d'impact sur la Lune.

Orthographe Véry 
 Véry est une commune française de la Meuse
 Pierre Véry (1900-1960) est un écrivain français